14-й Чемпионат Азии по волейболу среди мужчин прошёл с 31 августа по 9 сентября 2007 года в Джакарте (Индонезия) с участием 17 национальных сборных команд. Чемпионский титул впервые в своей истории выиграла сборная Австралии.

Команды-участницы 
Австралия, Вьетнам, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Катар, Китай, Кувейт, Мальдивы, Пакистан, Саудовская Аравия, Таиланд, Тайвань, Шри-Ланка, Южная Корея, Япония.

Система проведения чемпионата 
13 (из 17-ти) команд-участниц на первом этапе разбиты на четыре группы. 4 команды (победители групп) выходят во второй этап, где к ним присоединяются сборные Индонезии (страна-организатор), Японии, Китая и Южной Кореи (призёры предыдущего чемпионата). Эти 8 сборных образуют две группы. Все 8 команд-участниц основной части второго группового этапа с учётом результатов игр между собой выходят в финальную стадию соревнований, где по круговой системе определяют итоговую расстановку мест.

Команды, занявшие в группах первого этапа 2—4-е места, выходят во второй этап (9—17), где делятся на две группы. Учитываются результаты встреч между собой на первом этапе первенства. По две лучшие команды (также с учётом результатов встреч между собой на двух этапах) выходят в классификационный раунд, где по круговой системе определяют расстановку мест с 9-го по 12-е. Итоговые 13—16-е места по такой же системе разыграют команды, занявшие в группах второго этапа (9-17) 3—4 места.

Первый этап

Группа А 

 31 августа: Тайвань — Катар 3:1 (25:19, 28:30, 26:24, 25:21).
 1 сентября: Катар — Мальдивы 3:0 (25:15, 25:15, 25:14).
 2 сентября: Тайвань — Мальдивы 3:0 (25:13, 25:15, 25:10).

Группа В 

 31 августа: Иран — Вьетнам 3:1 (25:17, 25:16, 23:25, 25:14).
 1 сентября: Иран — Пакистан 3:1 (25:18, 20:25, 25:22, 25:21).
 2 сентября: Пакистан — Вьетнам 3:2 (25:20, 21:25, 26:28, 25:21, 15:8).

Группа С 

 31 августа: Таиланд — Саудовская Аравия 3:1 (22:25, 25:21, 25:16, 25:16).
 1 сентября: Таиланд — Шри-Ланка 3:0 (25:17, 25:17, 25:21).
 2 сентября: Саудовская Аравия — Шри-Ланка 3:0 (25:14, 25:11, 25:23).

Группа D 

 31 августа: Австралия — Индия 3:1 (22:25, 25:19, 25:18, 25:23); Казахстан — Кувейт 3:0 (25:19, 25:19, 27:25).
 1 сентября: Индия — Казахстан 3:2 (25:20, 24:26, 25:20, 25:27, 18:16); Австралия — Кувейт 3:0 (25:11, 25:15, 25:11).
 2 сентября: Индия — Кувейт 3:0 (25:19, 25:22, 25:17); Австралия — Казахстан 3:0 (25:14, 25:20, 25:14).

Второй этап (за 1—8 места)

Группа Е 

 3 сентября: Индонезия — Таиланд 3:2 (25:23, 22:25, 25:23, 22:25, 15:12); Китай — Тайвань 3:1 (25:15, 20:25, 25:18, 25:21).
 4 сентября: Тайвань — Индонезия 3:2 (25:17, 17:25, 33:31, 21:25, 18:16); Китай — Таиланд 3:2 (25:18, 18:25, 25:23, 19:25, 19:17).
 5 сентября: Китай — Индонезия 3:2 (25:16, 25:15, 21:25, 23:25, 15:10); Таиланд — Тайвань 3:2 (25:18, 23:25, 23:25, 25:22, 15:11).

Группа F 

 3 сентября: Австралия — Япония 3:2 (25:21, 19:25, 20:25, 25:20, 15:9); Южная Корея — Иран 3:0 (27:25, 28:26, 25:21).
 4 сентября: Япония — Иран 3:0 (25:22, 28:26, 25:15); Австралия — Южная Корея 3:2 (20:25, 25:22, 20:25, 25:21, 20:18).
 5 сентября: Япония — Южная Корея 3:1 (25:16, 26:24, 21:25, 25:19); Австралия — Иран 3:2 (25:23, 17:25, 25:16, 22:25, 15:13).

Второй этап (за 9—17 места) 
Курсивом выделены результаты матчей первого этапа, пошедшие в зачёт второго

Группа G 

 4 сентября: Катар — Шри-Ланка 3:0 (25:17, 25:9, 29:27); Саудовская Аравия — Мальдивы 3:0 (25:17, 25:11, 25:21).
 5 сентября: Шри-Ланка — Мальдивы 3:1 (25:20, 25:12, 24:26, 25:17); Катар — Саудовская Аравия 3:0 (25:23, 25:17, 25:22).

Группа H 

 3 сентября: Индия — Вьетнам 3:0 (25:16, 25:16, 25:15); Пакистан — Кувейт 3:0 (25:18, 25:13, 31:29).
 4 сентября: Казахстан — Пакистан 3:0 (25:19, 25:23, 25:15); Вьетнам — Кувейт 3:0 (25:20, 25:15, 25:21).
 5 сентября: Казахстан — Вьетнам 3:1 (25:18, 25:17, 23:25, 25:18); Индия — Пакистан 3:0 (25:22, 29:27, 25:20).

Классификационный раунд за 13—16 места 
Курсивом выделены результаты матчей второго этапа, пошедшие в зачёт классификационного раунда

 6 сентября: Шри-Ланка — Вьетнам 3:2 (11:25, 13:25, 25:21, 26:24, 15:13); Пакистан — Мальдивы 3:0 (25:11, 25:13, 25:16).
 7 сентября: Вьетнам — Мальдивы 3:0 (25:18, 25:23, 25:18); Пакистан — Шри-Ланка 3:0 (26:24, 25:18, 25:18).

Классификационный раунд за 9—12 места 
Курсивом выделены результаты матчей второго этапа, пошедшие в зачёт классификационного раунда

 6 сентября: Казахстан — Катар 3:1 (25:21, 18:25, 25:16, 25:20); Индия — Саудовская Аравия 3:0 (25:22, 25:22, 25:19).
 7 сентября: Казахстан — Саудовская Аравия 3:0 (25:23, 25:19, 25:22); Индия — Катар 3:2 (22:25, 21:25, 25:21, 25:18, 15:10).

Финальный этап 
Курсивом выделены результаты матчей второго этапа, пошедшие в зачёт финального

СО — соотношение игровых очков

 6 сентября: Китай — Иран 3:0 (36:34, 25:22, 25:20); Австралия — Тайвань 3:0 (25:15, 25:20, 25:21); Южная Корея — Таиланд 3:0 (25:21, 25:20, 25:21); Япония — Индонезия 3:0 (25:18, 25:21, 25:16).
 7 сентября: Иран — Таиланд 3:2 (25:20, 22:25, 25:16, 22:25, 15:10); Япония — Тайвань 3:0 (25:13, 25:14, 25:12); Австралия — Индонезия 3:0 (25:20, 26:24, 27:25); Южная Корея — Китай 3:0 (25:20, 25:17, 25:21).
 8 сентября: Австралия — Таиланд 3:0 (25:21, 25:20, 25:19); Япония — Китай 3:0 (25:20, 25:22, 25:21); Иран — Индонезия 3:0 (25:22, 26:24, 25:16); Южная Корея — Тайвань 3:0 (25:22, 25:21, 25:17).
 9 сентября: Иран — Тайвань 3:2 (25:20, 30:32, 24:26, 25:19, 15:8); Китай — Австралия 3:2 (21:25, 26:24, 21:25, 25:23, 15:12); Южная Корея — Индонезия 3:0 (25:17, 25:17, 25:21); Таиланд — Япония 3:0 (25:20, 25:20, 25:23).

Итоги

Положение команд

Призёры 
  Австралия: Дэниэл Ховард, Натан Робертс, Бенджамен Харди, Люк Кэмпбелл, Игорь Юдин, Мэттью Янг, Эндрю Грант, Эндрю Ирл, Филлип Де Сальво, Дэвид Фергюсон, Пол Кэрролл, Бретт Олдермэн. Главный тренер — Рассел Боржо.

  Япония: Кунихиро Симидзу, Дайсукэ Усами, Такахиро Ямамото, Масадзи Огино, Такааки Томимацу, Ёсихико Мацумото, Кота Ямамура, Кацутоси Цумагари, Юсукэ Исидзима, Ю Косикава, Косукэ Томонага. Главный тренер — Тацуя Уэта.

  Южная Корея: Ким Хак Мин, Ё Кван Ву, Кван Ён Мин, Мун Сон Мин, Ё О Хён, Ли Сон Кю, Ха Хён Ён, Син Ён Су, Ли Гён Су, Пак Чжун Бум, Ким Ё Хан, Ха Гён Мин, Син Юн Сок. Главный тренер — Ча Сан Хён.

Индивидуальные призы 
 MVP:  Дэниэл Ховард
 Лучший нападающий:  Ли Гён Су
 Лучший блокирующий:  Ли Сон Кю
 Лучший на подаче:  Ю Косикава
 Лучший связующий:  Косукэ Томонага
 Лучший на приёме:  Супачай Сурипхум
 Лучший либеро:  Ё О Хён
 Самый результативный:  Мохаммад Мохаммадкасем

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов
 14-й чемпионат Азии по волейболу среди мужчин на сайте AVC
 

Чемпионаты Азии по волейболу среди мужчин
2007 год в волейболе
Август 2007 года
Сентябрь 2007 года
Международные спортивные соревнования в Джакарте
Спорт в Индонезии в 2007 году
Волейбол
Чемпионаты Азии в Индонезии